Roberto Vargas puede referirse a las siguientes personas:

 Roberto Vargas Díaz, caudillo venezolano;
 Roberto Vargas (yudoca), yudoca chileno.